Ледь — река в Плесецком и Шенкурском районах Архангельской области, левый приток реки Вага (бассейн Северной Двины)

Длина реки — 184 км, Площадь водосбора — 2690 км².

География 

Ледь начинается на юге Плесецкого района Архангельской области, близ железнодорожной станции Ледьозеро. Исток реки Ледь находится на высоте свыше 200 м над уровнем моря. В верхнем течении Ледь течёт на север и северо-восток. За 10 км вверх до деревни Паскандская Ледь поворачивается на восток и больше не сходит с этого направления. Ниже деревни Паскандская Ледь течёт в разработанной речной долине. В нижнем течении Ледь образует многочисленные старицы. Ледь — в прошлом сплавная река. Богата рыбой.. В 10 километрах от устья пересекает автодорогу .

Гидрология 
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в октябре — ноябре, вскрывается в апреле — начале мая. В верхнем течении, после впадения притоков Нерьма и Кукова ширина русла составляет 15 метров при глубине 0,8 метра, дно каменное. В среднем течении скорость течения увеличивается до 0,6 м/с. Река также имеет каменное дно и незначительно увеличивает ширину русла, до 20 метров, при глубине 1 метр. В нижнем течении, ширина реки составляет 41—25 метров при глубине 0,7—1,5 метра. Дно становится песчаным, а скорость течения падает до 0,3 м/с в предустьевом участке.

Населённые пункты на реке Ледь 

Деревни на реке Ледь располагаются по трём кустам: верхнему, среднему и нижнему. Верхний и средний относятся к Муниципальному образованию «Верхоледское», а нижний куст, самый населённый, к Муниципальному образованию «Шеговарское»(до 2012 года к Муниципальному образованию «Ямскогорское») Существует 5 мостов через реку Ледь: 2 — в верхнем кусте деревень, 1 — в среднем кусте, а 2 — в нижнем (один из них — мост автодороги М8). Через реку Ледь существует переправа у деревни Зеленинская.

 Верхний куст деревень:
 Паскандская
 Уколок
 Раковская
 Володская
 Хомутинская
 Лапухинская
 Булавинская
 Средний куст деревень:
 Осиевская
 Ивлевская
 Дывлевская
 Поташевская

 Нижний куст деревень:
 Зеленинская
 Данковская
 Красная Горка
 Князевская
 Марковская
 Букреевская
 Леушинская
 Степинская
 Пенигеевская
 Одинцовская
 Федьковская
 Водокужская
 Павликовская
 Чаплинская
 Кобылинская
 Чушевская
 Яковлевская
 Кувакинская
 Макушевская
 Сенчуковская
 Красковская
 Гришинская
 Беркиевская
 Журавлевская

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Притоки 
 36 км: река Педима (Падима)
 48 км: река Тарня
 60 км: река Княжа
 85 км: река Ноуса
 93 км: река Селезьма
 107 км: река Удьес (Унтес)
 126 км: река Пиньгова
 156 км: река Векозьма
 171 км: река Черная
 178 км: река Нерьма
 179 км: река Кукова

Примечания

Литература 
 

Притоки Ваги
Реки Архангельской области